ity – codice ISO 639-3 della lingua moyada iteg
ITY – Codice vettore ICAO per ITA Airways